Le championnat de Lituanie de football D2 a été créé en 1991. Il constitue l'antichambre de l'élite du football professionnel en Lituanie. Il est organisé par la Fédération de Lituanie de football.

Histoire

Clubs participants pour la saison 2022 
La saison 2022 comprend en tout seize équipes participantes.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 1lyga.lt 

D2
Lituanie
Football championnat lituanie D2